David Sharp kan syfta på bland andra:

* David Sharp (1840–1922), brittisk entomolog
 David Sharp (född 1941), amerikansk cyklist
 David Sharp (1972–2006), brittisk bergstigare